Марта Уэнтуорт (, , Нью-Йорк — , Шерман-Окс, Лос-Анджелес) — американская актриса.

Окончила колледж. Работал актрисой на радио. С 1935 года снималась в кино, а также работала как актриса озвучивания.

Умерла в возрасте 84 лет после продолжительного лечения от рака.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США